Varevo je lahko:
 Varevo, Novi Pazar (Srbija)
 Varevo, Raška (Srbija)